Стриганова — женская форма фамилии .
 Стриганова, Александра Романовна (1902—1983) — советский учёный, специалист в области физиологии животных.
 Стриганова, Белла Рафаиловна (1932—2017) — российский эколог, энтомолог, член-корреспондент РАН (2008), ведущий специалист в области почвенной зоологии.